HMS Bridport steht für:
* HMS Bridport (J50), britischer Minensucher der Bangor-Klasse
 HMS Bridport (M105), britisches Minenabwehrfahrzeug der Sandown-Klasse, früherer Name der estnischen Ugandi (M315)